Мехмет Озхасеки (род. 25 мая 1957, Кайсери) — турецкий политик, член партии справедливости и развития. С 24 мая 2016 года занимает должность министра окружающей среды и городского планирования.

Биография 
Родился 25 мая 1957 года в Кайсери. Школьное образование получил в родном городе, затем поступил в университет Хаджеттепе. Был исключён из университета за участие в студенческих протестах. Затем окончил юридический факультет Стамбульского университета.

В марте 1994 года был избран мэром Меликгази. С 23 июня 1998 года исполнял обязанности мэра Кайсери. На выборах, прошедших весной 1999, был избран мэром. 10 февраля 2015 года покинул пост мэра, чтобы баллотироваться в парламент.

7 июня 2015 года был избран членом Великого национального собрания. 24 мая 2016 года вошёл в состав правительства Йылдырыма в качестве министра окружающей среды.

В 2019 году баллотировался на пост мэра Анкары, но проиграл Мансуру Явашу, который стал первым за 25 лет кандидатом от оппозиции, занявшим этот пост.

Примечания 

Главы городов Турции
Члены Партии справедливости и развития (Турция)
Министры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Персоналии:Кайсери
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва